Неведо́мский — русская и польская фамилия.

Известные носители 
 Неведомский, Анатолий Петрович (1919—1949) — советский самбист.
 Неведомский, Дмитрий Михайлович (1882—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Неведомский, Иван Афанасьевич (1785—1813) — русский механик, изобретатель.
 Неведомский, Леонид Витальевич (1939—2018) — советский и российский актёр театра и кино, народный артист России (1994).
 Неведомский, Михаил Петрович (настоящая фамилия — Миклашевский; 1866—1943) — русский публицист и литературный критик.

См. также